Blake Allen Harper (Peter Tiefenbach, 19 de outubro de 1968, Windsor, Ontario, Canada) é um ator pornográfico de filmes gays.

Em 2006, ele venceu um prêmio de "Best Performer" no Young Erotic Gay Video Awards, conhecido no ramo como Grabbys. Ele também venceu em 2001 um GayVN para "Gay Performer of the Year".

Em um documentário de 2008 chamado Naked Fame, Harper se aposenta da pornografia e volta a ser enfermeiro. Ele fez isso para ajudar seu namorado, o ex-ator pornográfico Colton Ford, que deixou o ramo para ser cantor. De acordo com Ford, os dois os dois se separaram e Harper se mudou para Windsor para trabalhar como enfermeiro em um hospital local.

Videografia Selecionada

Echoes
Aftershock 2
Animus
Ass Lick Alley
Chapters
Closed Set: The New Crew
Conquered
Descent
Devil Is A Bottom
Don't Ask, Don't Tell!
Fuck Flik 1
Heat
Mavericks 2
The Missing Link
The Missing Link: Director's Cut
Porn Struck 2
Prowl 3
Score
Serviced
The Seven Deadly Sins: Lust
The Seven Deadly Sins: Redemption
The Servant

Ligações externas
Blake Harper Biography - IMDb.com

Atores pornográficos do Canadá
Pessoas LGBT do Canadá
Naturais de Windsor (Ontário)